Вігго Кампманн (1910—1976) — данський політичний і державний діяч, глава уряду країни (1960—1962).
 Крістіан Кампманн (1939—1988) — данський письменник та журналіст.
 Мартін Кампманн (* 1982) — данський боєць змішаного стилю.
 Хак Кампманн (1856—1920) — данський архітектор.
Данські прізвища